Patria Nueva kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Patria Nueva, Chiapas, Ocosingo, 
 Patria Nueva, Querétaro Arteaga, 

Robotskapade Mexikoförgreningar